La vuelta al mundo puede referirse a:

 Circunnavegación de la Tierra.
La primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y Elcano
 La atracción de la noria.
 La vuelta al mundo: Programa de televisión de reportajes emitido por la cadena española Discovery Max entre 2009 y 2011.
 La vuelta al mundo: Historieta española de Zipi y Zape serializada 1970 y 1971.
 La vuelta al mundo de Willy Fog: Serie de animación española de 1983.
 Vuelta al mundo de Córdoba: Una antigua noria de diversiones luego transformada en escultura de la ciudad argentina de Córdoba.
La vuelta al mundo en ochenta días: Una novela de Julio Verne.
La vuelta al mundo en 80 días: Una película de 2004 basada en el libro del mismo nombre.